Fogalom
 igazság, filozófiai fogalom
 igazság, erkölcsi fogalom és erény az ind filozófiában és vallásokban 
Sajtótermékek
 Igazság (1885–1888) csíkszeredai folyóirat
 Igazság (1922–1923) kolozsvári folyóirat
 Igazság (1926–1928) kolozsvári folyóirat
 Igazság (1939–1940) kolozsvári folyóirat
 Igazság (1945–1989) kolozsvári folyóirat
 Igazság budapesti napilap, megjelent az 1956-os forradalom idején és rövid ideig 1990-ben, felelős szerkesztője Obersovszky Gyula.